lista
 lista, adatszerkezet
 lista, választási lista, a jelöltek – általában sorrendbe állított – csoportja
 Lista, korábban önálló község, Farsund községhez tartozik
 Lista metróállomás, a madridi metró 4-es vonalán
A lista
 A Lista, South Park-epizód